

Patronyme 
 Alexander Nasmyth (1758–1840), peintre écossais
 James Nasmyth (1808-1890), mécanicien et astronome écossais,

Autre 
 Télescope Nasmyth, un type particulier de télescope Cassegrain
 Nasmyth, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes